DMG est un sigle qui peut désigner :
 Daimler Motoren Gesellschaft, une marque allemande de moteurs à explosion ;
 diméthylglycine, une molécule dérivée de la glycine ;
 Département de médecine générale, dispensant dans les universités françaises la formation en médecine générale
 dossier médical global, un dossier servant à centraliser les données médicales d'un patient en Belgique.
 Dot Matrix Game, Le nom de code interne du Nintendo GameBoy.
 DMG Entertainment : une société de production cinématographique chinoise
dmg est une abréviation qui peut désigner :
 .dmg, une extension de nom de fichier pour une image disque lisible, inscriptible et chiffrable nativement sous Mac OS X, voir image disque.